Коробицыно — топоним в России:
 Коробицыно — деревня в Сямженском районе Вологодской области, Коробицынское сельское поселение.
 Коробицыно — деревня в Сямженском районе Вологодской области, Режское сельское поселение.
 Коробицыно — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.